PMY steht für:
 Flughafen Puerto Madryn (IATA-Code), Flughafen in Argentinien

pmy steht für:
 Papuanisches Malaiisch (ISO-639-3-Code), malaiisch-basierte Kreolsprache in Westneuguinea

Abkürzung